Better Love – singolo di Foxes del 2015
 Better Love – singolo di Katerine Duska del 2019